RAH steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Achern nach DS 100
 Flughafen Rafha in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Real Academia de la Historia, staatliche Bildungseinrichtung in Madrid
 Reconnaissance and Attack Helicopter, siehe Boeing-Sikorsky RAH-66
 The RAH Band, ein fiktives Musik-Studioprojekt von Richard Anthony Hewson
 Royal Albert Hall, eine Veranstaltungshalle in London

Rah steht für:
 Rah, eine segeltragende Stange bei Segelschiffen

Abkürzung